Джеймс Тревор (Джейми) Оливер (; также известен как «Голый повар» (); род. 27 мая 1975 года) — английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания. Автор известных книг по кулинарии.

Ресторанный бизнес 
Джейми Оливер является владельцем сети ресторанов по всему миру. Компания Jamie Oliver Group управляет 25 ресторанами в Великобритании, а также рядом заведений в других странах, в том числе в России. Состояние Джейми Оливера и его супруги оценивается в 150 млн фунтов стерлингов

Рестораны сети 
 Jamie’s Oliver Barbecoa Steakhouse and bar в Лондоне.
 Jamie’s Italian — сеть ресторанов в Великобритании. Так же около 20 ресторанов открытых по франшизе по всему миру, в том числе и в России. Рестораном в Москве владеет и управляет группа компаний Ginza Project.
 Jamie’s Oliver Fifteen в Лондоне.
 Jamie’s Oliver Diner в аэропорту Гатвик в Лондоне.

В конце 2016 года сеть ресторанов Оливера была на грани банкротства. В 2018 году ему пришлось вложить порядка 12,5 млн фунтов стерлингов собственных средств, чтобы спасти бизнес. За 2018 год продажи заведений упали на 11 %. В результате были закрыты 12 ресторанов и уволены более 600 сотрудников. В мае 2019 года сеть Джейми Оливера в Великобритании перешла под внешнее управление. Задолженность компании, по состоянию на май 2019 года, составляет 71,5 млн фунтов стерлингов.

Общественная деятельность 
Джейми Оливер открыл благотворительные рестораны «Fifteen» в Лондоне, Амстердаме, в Корнуолле и Мельбурне. В июне 2003 года был награждён Орденом Британской империи за вклад в общественное питание и пропаганду здорового питания. В ноябре 2013 года награждён почётной стипендией и принят в члены  (FRCGP) за борьбу с детским ожирением и пропаганду здорового питания.

Подписал контракт с клубом Манчестер Сити на 5 лет. К своей работе в клубе приступил с начала сезона 2013—2014, отвечает за все приготовленные блюда на стадионе Этихад. В 2013 году принял участие в одном из выпусков известного кулинарного интернет-шоу Epic Meal Time.

Личная жизнь 
24 июня 2000 года Оливер женился на модели Джульет «Джулс» Нортон, с которой познакомился в 1993 году. В браке родилось пятеро детей. Три дочери — Поппи Хани (март 2002), Дейзи Бу (11 апреля 2003), Петал Блоссом Рэйнбоу (3 апреля 2009), и два сына — Бадди (15 сентября 2010) и Ривер Рокет (8 августа 2016). Семья Оливеров живёт в посёлке , в северо-западной части графства Эссекс. Является болельщиком футбольного клуба "Ротерем Юнайтед".

Книги, изданные на русском языке 
 Джейми Оливер. Счастливые дни с Голым поваром. — М.: КукБукс, 2005.
 Джейми Оливер. Моя Италия. — М.: КукБукс, 2007.
 Джейми Оливер. Кухня Джейми. — М.: КукБукс, 2007.
 Джейми Оливер. Джейми Дома. — М.: КукБукс, 2008.
 Джейми Оливер. Министерство питания. — М.: КукБукс, 2010.
 Джейми Оливер. Готовим с Джейми = Cook with Jamie. — М.: КукБукс, 2010.
 Джейми Оливер. Вместе с Джейми = Jamie does… // М.: КукБукс, 2011.
 Джейми Оливер. Обеды за 30 минут от Джейми = Jamie’s 30-minute meals. — М.: КукБукс, 2012.
 Джейми Оливер. 15 минут на обед = Jamie’s 15-Minute Meals recipes // М.: КукБукс, 2013.
 Джейми Оливер. Экономим с Джейми = Save with Jamie. — М.: КукБукс, 2014.

Телешоу 
 1999 — The Naked Chef — 6 серий по 30 минут и специальный рождественский выпуск Christmas Comes Early
 2000 — Return of the Naked Chef — 8 серий по 30 минут и специальный рождественский выпуск Christmas In New York
 2001 — Happy Days with the Naked Chef — 8 серий по 30 минут и специальный рождественский выпуск Christmas Party
 2002 — Jamie’s Kitchen — 7 серий по 60 минут
 2002 — Oliver’s Twist — 2 сезона по 26 серий по 30 минут
 2005 — Jamie’s School Dinners — 4 серии по 60 минут
 2005 — Jamie’s Great Italian Escape — 6 серий по 30 минут
 2006 — Jamie’s Return to School Dinners
 2006 — Jamie’s Kitchen Australia — 10 серий
 2007 — Jamie’s Chef — 4 серии по 60 минут
 2007 — Jamie At Home — 26 серий по 26 минут
 2007 — Jamie At Home Christmas Special — 1 серия 60 минут
 2008 — Jamie’s Fowl Dinners
 2008 — Jamie Cooks Christmas — 1 серия 60 минут
 2009 — Jamie’s Ministry of Food — 4 серии
 2009 — Jamie Saves our Bacon
 2009 — Jamie’s American Roadtrip — 6 серий
 2009 — Family Christmas — 5 серий
 2010 — Jamie Oliver’s Food Revolution — 2 сезона по 6 серий
 2010 — Jamie’s Food Escape — 6 серий
 2010—2011 — Jamie’s 30 minute meals — 2 сезона по 20 серий
 2011 — Jamie’s Fish Suppers — 10 серий
 2011 — Jamie’s dream school
 2011 — Jamie cooks summer — 1 серия
 2011 — Jamie’s great britain — 6 серий
 2012 — Food fight club — 10 серий
 2012 — Jamie’s 15 minute meals — 2 сезона по 20 серий
 2013 — Jamie’s Money Saving Meals — 22 серии
 Jamie Oliver’s Food Tube — более 100 серий продолжительностью 8 минут
 2014 — Jamie’s comfort food — 8 серий
 2015 — Jamie's Super Food — 8 серий
 2016 — Jamie's Super Food Family Classics — 8 серий
 2017-2020 — Jamie's Quick & Easy Food — 26 серий
 2018 — Jamie Cooks Italy — 8 серий
 2019 — Jamie's Meat-Free Meals / Jamie's Ultimate Veg
 2020 — Jamie: Keep Cooking and Carry On — 20 серий
 2021 — Jamie's Easy Meals For Every Day'' — 24 серии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Сайт Fifteen
 Рецепты Джейми Оливера на русском языке 
 Сайт Джейми Оливера на русском языке 

Авторы книг по кулинарии
Члены ордена Британской империи
Социальные предприниматели
Владельцы ресторанов